Zehava Ben, Israëlisch zangeres
 Zehava Gal-On, Israëlisch politica en activiste